Muretto – gioco 
 Muretto – parete che separa la pista dai box in un autodromo
 Muretto di Alassio – monumento di Alassio
 Passo del Muretto – passo alpino tra Italia e Svizzera
 Monte Muretto – toponimo delle Alpi Cozie

Pagine correlate 
 Muratura